R22 ou R.22 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Fiat R.22, un avion de reconnaissance italien ;
 HMS Ursa (R22), un destroyer de la Classe U de la Royal Navy.

Sciences 
Chimie
 Chlorodifluorométhane, selon la liste de réfrigérants ;
 La phrase de risque: Nocif en cas d'ingestion, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Robinson R22, un hélicoptère civil américain.

Routes
  Ring belge R22, troisième ceinture de Bruxelles ;
  Route régionale russe R22 reliant Moscou à la mer Caspienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres